désigne :

 Fallston, ville de Caroline du Nord ;
 Fallston, ville du Maryland ;
 Fallston, borough de Pennsylvanie.

Homonymie de localités aux États-Unis